Anjuj – brevissimo corso d'acqua della Siberia nordorientale, tributario della Kolyma;
Anjuj – fiume dell'Estremo Oriente Russo, affluente destro dell'Amur.
Bol'šoj Anjuj e Malyj Anjuj – fiumi della siberia nordorientale, rami sorgentiferi del piccolo fiume Anjuj tributario della Kolyma.